Женская сборная Шотландии по регби — национальная сборная, представляющая Шотландию на женских чемпионатах мира и Кубках шести наций. Управляется Шотландским регбийным союзом. Выступала на пяти Кубках мира по регби: дебют выпал на 1994 год, где шотландки заняли 5-е место. Играли на всех турнирах до 2010 года включительно, не квалифицировавшись на чемпионаты мира 2014 и 2017 годов.

Статистика встреч 
Статистика по состоянию на 27 ноября 2016 года, учитываются только матчи против национальных сборных с 1993 года.

Состав 
Состав 2019 года, участвовавший в Кубке шести наций.

Известные игроки 
  — скрам-хав, игрок сборной мира
  — восьмая, рекордсмен по числу игр за сборную
  — восьмая, первая профессиональная регбистка в истории Шотландии
 Клэр Криббс () — самая молодая регбистка Шотландии, игравшая на чемпионатах мира
  (1995—2021) — левый фланкер, 19 матчей

Примечания

Ссылки 
 Состав женской сборной на сайте Шотландского регбийного союза 

Шотландия
Регби
Женское регби в Шотландии